Книга Буття, Берешит (від  та ; , Береши́т — на початку) — перша книга Біблії, що належить до Старого Завіту і відкриває п'ятикнижжя Мойсея (Тори).
 Берешит (космічний апарат) — ізраїльський космічний апарат «Берешит», який повинен був здійснити посадку на поверхню Місяця. Місія невдала.